Nuit et jour peut désigner :

Cinéma 

 Nuit et Jour (Night and Day), film américain réalisé par Michael Curtiz, sorti en 1946 ;
 Nuits et Jours,  film polonais réalisé par Jerzy Antczak, sorti en 1975 ;
 Nuit et Jour, film franco-helvetico-belge réalisé par Chantal Akerman, sorti en 1991.

Roman 

 Nuit et Jour, un roman de Virginia Woolf paru en 1919.

Ballet 

 Nuit et Jour, est un ballet de Petipas sur une musique de Ludwig Minkus.

Maison d'édition 

 Nuit et Jour, est une maison d'édition qui publie la revue Horoscope et Le Nouveau Détective.

Voir aussi